Als Kabinett Berisha werden folgende Regierungen Albaniens unter Ministerpräsident Sali Berisha (PD) bezeichnet: 

 Kabinett Berisha I, von 2005 bis 2009, eine Koalition aus PD, PR und anderen kleineren Parteien
 Kabinett Berisha II, von 2009 bis 2013, eine Koalition aus PD, LSI, PR und PDIU